Paukstadt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laela H.Paukstadt
 Ulrich Paukstadt